Oklahoma City kan syfta på: 

 Bombdådet i Oklahoma City – en terroristattack utförd i USA 1995

Geografi
 Oklahoma City – huvudstad och största staden i den amerikanska delstaten Oklahoma
 Oklahoma City Museum of Art

Idrott
Oklahoma City Thunder – ett basketlag från Oklahoma City
Oklahoma City RedHawks – ett minor league baseball-lag
Oklahoma City Blazers – ett ishockeylag

Skolor
Oklahoma City University

Fartyg
  – en lätt kryssare av Cleveland-klass i amerikanska flottan 1944-1979
  – en atomubåt av Los Angeles-klass i amerikanska flottan 1988–